Kleihues ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Kleihues (* 1962), deutscher Architekt (Sohn von Josef Kleihues)
 Josef Kleihues (1933–2004), deutscher Architekt und Hochschullehrer (Bruder von Paul Kleihues)
 Paul Kleihues (1936–2022), deutscher Mediziner (Bruder von Josef Kleihues)

bzw. der Name folgender Firma:
 Kleihues + Kleihues, deutsches Architekturbüro